Lacona kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lacona (Iowa)
Lacona (New York)